Air Force steht für:

 die Luftstreitkräfte oder Luftwaffe eines Landes
 United States Air Force, die Luftwaffe der Vereinigten Staaten von Amerika
 Royal Air Force, die Königliche Luftwaffe Großbritanniens
 Royal Australian Air Force, die königlich-australische Luftwaffe
 Royal Canadian Air Force, die königlich-kanadische Luftwaffe
 Royal New Zealand Air Force, die königlich-neuseeländische Luftwaffe
 Tamil Eelam Air Force, die Luftwaffeähnliche Einheit der tamilischen Befreiungstiger
 Air Force (dt. In die japanische Sonne), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1943
 Ginger Baker’s Air Force, eine Jazz-Fusion-Band
 Québec Air Force, kanadische Gruppe von Freestyle-Skiern
 Air Force (Achterbahnmodell), ein Achterbahnmodell

Siehe auch:
 Air Force Island
 Air Force One (Begriffsklärung)
 R Force